Овчинниковский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

Россия 
 Овчинниковский сельсовет — административно-территориальная единица в Константиновском районе Московской области, существовала с 1922 по 1939 гг.
 Овчинниковский сельсовет — муниципальное образование в Коченёвском районе Новосибирской области.